Raiffeisen Superliga 2015/2016 – 69. edycja rozgrywek ligowych najwyższego poziomu piłki nożnej mężczyzn w Kosowie. Wzięło w niej udział 12 drużyn, które w okresie od 22 sierpnia 2015 do 22 maja 2016 rozegrały 33 kolejki meczów. Mistrzem został klub KF Feronikeli Glogovac, zaś KF Istogu i KF Vushtrria z ostatnich dwóch pozycji spadły do I ligi.

Drużyny

Wyniki meczów

Ligowe

Baraże 
W barażach o pozostanie 9. drużyna Superligi (KF Drenica Srbica) spotkała się z 4. zespołem I ligi (KF Dukagjini Klina), zaś 10. drużyna Superligi (KF Drita Gnjilane) z 3. zespołem I ligi (KF Flamurtari Prisztina).

 1 czerwca 2016
Drenica 2:1 Dukagjini
 2 czerwca 2016
Drita 1:1 (4:2 k.) Flamurtari

Po meczach barażowych wszystkie kluby pozostały na tym samym poziomie rozgrywkowym.

Tabela końcowa

Uwagi

Przypisy 

Rozgrywki piłkarskie w Kosowie
2015 w piłce nożnej
2016 w piłce nożnej
2015 w Kosowie
2016 w Kosowie